Соревнования по дубль-трапу среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 года прошли 12 августа. Приняли участие 19 спортсменов из 14 стран.

Призёры

Рекорды

Соревнования

Квалификация 
Зелёным отмечены спортсмены, вышедшие в финал

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр 
 Результаты на sports-reference.com